Hawker kan som auktorsförkortning betyda:

 Richard Mcdonnell Hawker
 Lilian Edith Hawker

Robotskapade auktorsförkortningar